Dieser Artikel enthält die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Wimbledon Championships 1986 im Dameneinzel. Insgesamt nahmen 64 Spielerinnen an der Qualifikation um die acht Startplätze der Hauptrunde teil. Aus dem deutschsprachigen Raum nahmen die Deutschen Claudia Porwik und Silke Meier sowie die gebürtige Ungarin und seit der Eheschließung im Vorjahr für die Schweiz startende Csilla Bartos-Cserepy an der Qualifikation teil.

Ergebnisse

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 The Championships 1986: Qualifying Ladies' Singles. In: wimbledon.com (englisch).

Dameneinzel (Qualifikation)
1986